

Pessoas 
Santa Cecília: santa cristã, padroeira dos músicos e da música sacra
Cecília Bowes-Lyon: nobre britânica, Condessa de Strathmore e Kinghorne. Era mãe de Elizabeth Bowes-Lyon, Rainha Consorte do Reino Unido.
Cecília Dassi: psicóloga e ex-atriz brasileira.
Cecilia Gabriela: atriz mexicana.
Cecília Guimarães: actriz portuguesa.
Cecília Malan: jornalista e correspondente de notícias internacionais brasileira.
Cecília Meireles: jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira.
Cecília da Suécia: compositora, princesa da Suécia e grã-duquesa de Oldemburgo.
Maria Cecília Serenza Alves Carvalho: cantora brasileira.

Outros 
Cecília: pintura de autoria do pintor português Henrique Pousão
Cecília: chimpanzé argentina transferida para o Santuário de Primatas de Sorocaba em 2017.
Cecília: foi uma gente plebeia da Roma Antiga.
Cecilia: uma região censo-designada localizada no estado de Luisiana, Estados Unidos da América
Pyronia cecilia: espécie de borboleta, da família dos Ninfalídeos, comummente conhecida como Cecília.

Ver também 

Desambiguações de antropônimos